Hellerberg

steht für Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Hellerberg (Freisen) (596,3 m), im Prims-Nahe-Bergland bei Freisen, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Hellerberg (Adelschlag) (503,2 m), bei Adelschlag, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Hellerberg (Siegerland) (366,9 m), im Siegerland bei Altenseelbach (Neunkirchen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hellerberg (Dresden) (214,5 m), höchste Erhebung der Landschaft Heller (Hellerberge) zwischen Hellerau und Trachenberge (Dresden), Sachsen

steht für:
 Hellerberg (gemeindefreies Gebiet), ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, 1986 eingegliedert nach Speinshart

Siehe auch:
 Hellberg
 Hellerberge
 Hellersberg